Zagreda je lahko:
 Zagreda, Danilovgrad (Črna gora)
 Zagreda, Podgorica (Črna gora)